Paul Wagner – attore tedesco
 Paul Wagner – giocatore di baseball statunitense
 Paul Wagner – regista 
 Paul Wagner – produttore cinematografico
 Paul Wagner - attore pornografico statunitense